De modulus of module van een tandwiel is de verhouding tussen de steekcirkeldiameter en het aantal tanden. In formulevorm; 

waarin 
 m = modulus
 d = steekcirkeldiameter
 z = aantal tanden:

Een belangrijke eigenschap in verband met tandwielstelsels is dat tandwielen met verschillende moduli niet in elkaar kunnen grijpen. Een tandwielenstelsel met grote modulus kan grotere krachten aan dan één met een kleinere modulus.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van veel voorkomende moduli gegeven. Overeenkomstig de gewoonte zijn de moduli in millimeters uitgedrukt.

Motortechniek
Overbrenging